Хиндахский сельсовет

Хиндахский сельсовет — Тляратинский район Дагестана
Хиндахский сельсовет — Хунзахский район Дагестана